Hagengrub ist der Ortsname von

 Hagengrub (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hagengrub (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern